Tulpehocken Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Tulpehocken Creek (Schuylkill River), Fluss im Berks County, Bundesstaat Pennsylvania
 Tulpehocken Creek (West Branch Wading River), Fluss im Burlington County, Bundesstaat New Jersey 

Tulpehocken Creek steht für:
 Tulpehocken Creek Valley Park, Park im Berks County, Bundesstaat Pennsylvania